Карачино — село в Тобольском районе Тюменской области России, административный центр Карачинского сельского поселения.

Находится на  берегу рек Деньгина и Миримка.

Дороги с твердым покрытием, автобусное сообщение.

История 
В период Сибирского царства на данном месте стоял город Карачин, древнее татарское селение, где жил ставленник хана Кучума мурза Карача.

В 1581 году его захватили отряды Ермака.  Карачин превратили в форпост Искера. В этом городке погиб Иван Кольцо, сподвижник Ермака.

Первая запись о деревне в дозорной книги от 1624 года.

Знаменитости 

 Малая родина Елены Кориковой

Население

Улицы 
 Улица Блюхера
 Улица Дружбы
 Улица Ершова
 Казачья улица
 Луговой переулок
 Улица Мира
 Молодежная улица
 Новая улица
 Озерный переулок
 Улица Победы
 Полевая улица
 Северная улица
 Улица Солдатова
 Улица Проезд Барский лес
 Улица Проезд Сосновый

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района